Таволожка — село в Петровском районе Саратовской области, входит в состав населённых пунктов Пригородного муниципального образования.

География 
Село находится в восточной части района, в 24 км юго-восточнее от города Петровск и в 75 км севернее от областного центра Саратова.

Через село протекает одноимённая речка, впадающая в 10 километрах севернее в реку Медведицу. Ближайшая железнодорожная станция находится в районном центре, с которым село связано рейсовым автобусом.

Население 
Согласно данным переписи на 2010 год в селе проживало 418 человек, из них 196 мужчины и 222 женщины.

История 
Таволожка была основана как владельческая деревня в 1774 году. Название было дано по реке, на которой заложили новое поселение.

Сохранившаяся в селе каменная православная церковь была построена в 1825 году. В храме были освящены три престола: главный во имя Всех Святых и приделы во имя Покрова Божией Матери и иконы Казанской Божией Матери.

В 1887 году в ветхой деревянной церковной сторожке начала работу приходская школа грамоты.

С приходом Советской власти Таволожка стала центром одноимённого сельсовета и центральной усадьбой колхоза «Страна Советов».

На фронтах Великой Отечественной войны погибло более ста жителей села.

Инфраструктура 
На территории села работает общеобразовательная школа, детский сад «Родничок», фельдшерско-акушерский пункт, сельский клуб, почта, магазин.

Девять фермерских хозяйств были созданы после распада колхоза. Крупнейшими из них являются сельскохозяйственные предприятия «Юпитер» и «КФХ ООО Королев».

Известные люди 
 Степан Григорьевич Ширяев — русский революционер, народник, член Исполнительного комитета партии «Народная воля»;
 Пётр Григорьевич Ширяев — русский революционер, народник, журналист;
 Иван Григорьевич Ширяев — русский революционер, народник, журналист.

Уличная сеть 
В селе несколько улиц:

ул. Высотная, ул. Зеленая, ул. Центральная, ул. Дорожная, ул. Молодёжная, ул. Школьная, ул. Заречная, ул. Новая.

Примечания 

Населённые пункты Петровского района (Саратовская область)